Сезон 1998 стал для ЦСКА 7-м в Чемпионате России по футболу. Прошлый провальный сезон вынудил руководство идти на перемены. Команду покинул ряд игроков, в июле сменился тренер - вместо Павла Садырина пришел Олег Долматов, в августе пришел новый президент - чеченский бизнесмен Шахруди Дадаханов.

При новом тренере команда преодолела отметку в 12 победных матчей подряд, что позволило клубу занять 2-е место в чемпионате.

Чемпионом страны в шестой и в третий раз подряд стал московский Спартак.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Чемпионат России

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России 1997/98

1/4 финала

Кубок России 1998/99

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала состоялся в 1999 году

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1998
ЦСКА
ЦСКА